Wacken Open Air — фестиваль музики у стилі важкого металу. Фестиваль названий за місцем його проведення, невеличкого селища Вакен, що знаходиться неподалік від Гамбурга.

Ідея створення фестивалю належить двом людям: Томасу Єнсену і Холгеру Хюбнеру. Фестиваль було засновано в 1990 році.

Населення селища Вакен становить близько 2000 чоловік, але на час проведення фестивалю чисельність його зростає до 80 000 — 100 000 чоловік.

На фестивалі працюють чотири сцени: Black Metal Stage, True Metal Stage, Party Stage і W.E.T. Stage.

На сьогодні учасники — це найвідоміші у світі хеві-метал гурти. Так, у 2010 році у фестивалі взяли участь Iron Maiden, Тар'я Турунен, Slayer, Soulfly, Kamelot, Grave Digger, W.A.S.P., Еліс Купер тощо. Загалом щорічно на фестивалі виступає близько 80 гуртів.

Wacken Open Air

1990 
Wacken Open Air 1990, вперше проведено фестиваль. Він тривав протягом п'ятниці 24 серпня і суботи 25 серпня.

1991 
Wacken Open Air 1991 проводився в п'ятницю 23 серпня і суботу 24 серпня.

1992 
Wacken Open Air 1991 проводився в п'ятницю 21 серпня і суботу 22 серпня.

1993 
Wacken Open Air 1991 проводився з п'ятниці 20 серпня до неділі 22 серпня. Хедлайнерами фестивлю були Doro і Fates Warning.

1994 
 П'ятниця, 19 серпня
 Deceased, Hannes Bauer & Orchester, Many Acts Of Maniacs, Moray, Pagandom, Skyclad, Stoney Rudolph & The Happy McCardies, Suiciety, The Tea Party, Tears for Beers, The Waltons
 Субота, 20 серпня
 Ace Öf Spades, Atrocity, Chemical Breath, Decision D, Dixie Gunworks, Easy Livin' (Uriah Heep feat. Markus Grosskopf from Helloween), Gamma Ray, Ken Templin, Paul Di'Anno's Killers, Prollhead, Rausch, Riff Raff, Roan, Saintcatee, Torment, U.K. Subs

1995 
 Субота, 19 серпня — неділя, 20 серпня
 5th Avenue, Amentia, Angra, Bad Sister, Châlice, Creep, D: A:D, Dark At Down, Das Auge Gottes, Depressive Age, Dixie Gunworks, Ghosts of Dawn, Graue Zellen, Hate Squad, Laberinto, More About Dogs, Morgoth, Paragon, Phantoms of Future, Pothead, Power of Expression, Pretty Maids, Prime, Rape, Revelation, Schweisser, Solitude Aeturnus, Temple of the Absurd, Tiamat, Trauma, Trieb, Vanden Plas, Vocation

1996 
 П'ятниця, 9 серпня
 Asylum, Bad Sister, Big Nothing, Crematory, Desert Storm, Dice, The Exploited, The Gathering, Gorefest, Grave Digger, Grind Machine, Kreator, Pyogenesis, Tom Angelripper
 Субота, 10 серпня
 Atrocity, Böhse Onkelz, Dimple Minds, Dritte Wahl, Gorn, Kingdom Come, Manos, Oomph!, Ramones Mania, Randalica, Ricochet, Schweisser, Secret Discovery, Sieges Even, Temple of the Absurd, Tom Angelripper, Vicki Vomit, Whils

1997 
 П'ятниця, 8 серпня
 Aion, Dimmu Borgir, Dismember, Dissection, Don Bosco, In Flames, Lake of Tears, Late September Dogs, Love Gun, Mummlox, Paunch, Rage & Lingua Mortis Orchestra, Samael, Saviour Machine, Sceptic Acceptance, Sodom, Steiger, Theatre of Tragedy, Therion, Undish, Virgin Steele
 Субота, 9 серпня
 Amorphis, The Automanic, Birth Control, Entrust, Fox Force Five, Gainsay, Grave Digger, Grinning Sinner, HammerFall, Hassmütz, Headcase, Iron Savior, Motörhead, Overkill, Raven, Rock Bitch, Scanner, Sinner, Soilent Green, Subway to Sally, Tank, Tom Angelripper, Torment, Totenmond, U.D.O., Umbra et Imago, Waltari, Zed Yago

1998 
 П'ятниця, 7 серпня
 Am I Blood, Angel Dust, Anvil, Arch Enemy, Benediction, Blitzkrieg, Children of Bodom, Cradle of Filth, Crematory, Custard, Darkseed, Dew-Scented, Doro, Fair Warning, Goddess Of Desire, God Dethroned, Haggard, Incubator, Iron Savior, J.B.O., Krabathor, Manos, Metal Worx, Skyclad, Soulburn, Stigmata IV, Stratovarius, Sweet Savage, Tankard, Telltalehard, Temple Of The Absurd, Third Teeth, Unrest, Warrior
 Субота, 8 серпня
 Agathodaimon, Atrocity, Blind Guardian, Bonfire, Borknagar, Covenant (Pre-Kovenant), Crack Up, Disbelief, Dritte Wahl, Exciter, Gamma Ray, Gorgoroth, Grober Spass, Hades Almighty, Heavenwood, Hollow, Holy Mother, Hypocrisy, Iced Earth, In Extremo, Lacuna Coil, Lost Resistance, Murder One, Night In Gales, Old Man's Child, Pegazus, Postmortem, Primal Fear, Primordial, Raise Hell, Riot, Rough Silk, Sacred Steel, Sadist, Savatage, Sentenced, Silent Scream, Skyclad, Stahlhammer, Sweet Noise, Tom Angelripper, Vader, Virgin Steele, Voivod

1999 
Wacken Open Air 1999 тривав з четверга, 5 серпня до суботи 7 серпня.

2000 
Wacken Open Air 2000 тривав з четверга, 3 серпня до суботи 5 серпня.

2001 
Wacken Open Air 2001 тривав з четверга, 4 серпня до суботи 6 серпня.

2002 
Wacken Open Air 2002 тривав з четверга, 1 серпня до суботи 3 серпня.

2003 
Wacken Open Air 2003 тривав з четверга, 31 липня до суботи 2 серпня.

2004 
Wacken Open Air 2004 тривав з четверга, 5 серпня до суботи 7 серпня.

2005 
Wacken Open Air 1999 тривав з середи, 3 серпня до суботи 6 серпня.

2006 

Wacken Open Air 2006 тривав з середи, 2 серпня до суботи 5 серпня.

2007 
Wacken Open Air 2007 тривав з середи, 1 серпня до суботи 4 серпня.

2008 
Wacken Open Air 2008 тривав з середи, 30 липня до суботи 2 серпня. Iron Maiden були хедлайнерами.

2009 
Wacken Open Air 2009 тривав з середи, 29 липня до суботи 1 серпня. Фестиваль відзначив своє 20-річчя.
Це був останній виступ гурту Running Wild перед їх розколом.

Kampfar мали виступати на Party Stage в суботу, але через персональні причини скасували свій виступ. Їх місце на сцені заповнив Onkel Tom.

2010 
Wacken Open Air 2010 тривав з середи, 4 серпня до суботи 7 серпня. Хедлайнерами фестивалю були Maiden, Alice Cooper і Slayer.

2011 

Wacken Open Air 2011 буде тривати із середи, 3 серпня до суботи 6 серпня.

Wacken Rocks

2009

Wacken Rocks South 
27 серпня  — 29 серпня, 2009: 9mm, Agathodaimon, Age of Evil, Alestorm, AM/FM, Axxis, Bai Bang, Chrome Molly , Cripper, Debauchery, Der W, Dezperados, Doro, Drone, Edguy, Eisbrecher, Fatal Smile, Feuerschwanz, Five and the Ted One, Flotsam & Jetsam, Freiwild, Girlschool, Grave Digger, Hämatom, Hank III, Heaven Shall Burn, Herman Frank Band, In Extremo, Krypteria, The New Black, Parity Boot, SAHG, Secrets of the Moon, Slayer, Stainless Steel, Stratovarius, Suidakra, Tribe, U.D.O., Volbeat, Warpath

Wacken Rocks Seaside 
28 серпня — 30 серпня, 2009: Age of Evil, Agathodaimon, Alestorm, Axxis, Bai Bang, Cripper, Debauchery, Der W, Dezperadoz, Dirty Deeds, Doro, Edguy, Eisbrecher, Fatal Smile, Five and the Red One, Flotsam & Jetsam, Freiwild, Girlschool, Hank III, Herman Frank Band, Heaven Shall Burn, In Extremo, J.B.O, Kneipenterroristen, Krypteria, Mob Rules, Ohrenfeindt, Parity Boot, SAHG, Secrets of the Moon, Slayer, Stratovarius, Suidakra, sexy Glitter, Torfrock, Tribe, U.D.O, Victims of Madness, Volbeat, Warpath

Див. також 
 Full Metal Village, документальний фільм 2007 року, знятий Sung Hyung Cho про селище Вакен і вплив фестивалю на його життя.
 Metal: A Headbanger's Journey, and Global Metal, documentaries by anthropologist Sam Dunn which feature the festival.
 Темна сцена

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт 
 Фото фестивалю і огляди 
 Огляд W: O:A 2008 
 Огляд Dutch Wacken Metal Battle 2008 

Рок-фестивалі
Хеві-метал